Condado de Jeff Davis es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Jeff Davis (Georgia)
 Condado de Jeff Davis (Texas)